Коридор (; ) може да се отнася за:
 Коридор – Тясно дълго помещение между редица стаи
 Коридор – Тясно дълго пространство пред или между купетата на вагон
 Коридор – Тясна ивица земя, определена условно между две държави през, която може да се минава свободно
 Коридор – Спортна пътека
 Коридор – Отвесна „река“ от празно пространство на страницата, образувана от попаднали един под друг интервали между думи.

Вижте също 
 Паневропейски транспортни коридори